Abraham Pihl – religioso, astronomo e architetto norvegese
 Alexander Pihl – fisico norvegese
 Alma Pihl – designer finlandese
 Gary Pihl – chitarrista statunitense
 Tove Pihl – politico e docente norvegese